«Кубок Легенд 2015 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), седьмой розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 14—15 февраля 2015 года в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 8 февраля.

14 февраля состоялись матчи в двух группах. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, а остальные сборные разыграли места с третьего по шестое.

Матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал в прямом эфире телеканал «Россия-2».

Лучший игрок турнира — итальянец Франческо Тольдо.

Лучший игрок финала — россиянин Егор Титов и португалец Педру Мендеш.

Лучший голкипер турнира — немец Клаус Райтмайер.

Лучший бомбардир турнира — португалец Манише.

Участники

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Германия 
Главный тренер: Дитер Бурденски

Италия 
Главный тренер: Ренцо Уливьери

Нидерланды 
Главный тренер: Бен Вейнстекерс

Португалия 
Главный тренер: Димаш Тейшейра

Звёзды футбола

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

См. также 
 Кубок Легенд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
2015 год в Москве
Футбол в России в 2015 году